Borgorattesi – abitanti di Borgoratto Alessandrino
Borgorattesi – abitanti di Borgoratto Mormorolo